Cette page contient les pages d'homonymie de De Clercq, de Clercq, Declercq, DeClercq, Clercq, De Clerck, Declerck, Clerck, Clercx et De Klerk.

Le patronyme néerlandais De Klerk indique une profession : klerk : le clerc, le tonsuré, jouissant du privilège de clergie; comparable au patronyme français  ou . 

Le mot clerc reçut par extension la signification de savant, poète, instituteur, étudiant, bref quelqu'un qui pouvait lire et écrire. Il s'agit donc d'un surnom de profession.

Au sud des Pays-Bas (Flandre), le patronyme reçoit généralement un -ck au lieu du -k final. Aussi le K initial est remplacé par un C.

Le patronyme francisé prend un -cq au lieu de -ck. 

Le patronyme peut aussi prendre un -s (qui se mue en -x en combinaison avec le k) final génitif (fils de ).

Patronyme

De Clercq 

 Anouk De Clercq (1971-), artiste multimédia belge ;
 Eric De Clercq (1967-), coureur cycliste belge ;
 Hans De Clercq (1969-), ancien coureur cycliste belge ;
 Henriette de Clercq, née Crombez (1812-1878), châtelaine et bienfaitrice de la ville de Oignies ;
 Jean-Christophe De Clercq (1966-), plasticien français  ;
 Jean-Joseph De Clercq (1888-1967), homme politique belge ;
 Louis De Clercq (1836-1901), photographe et homme politique français ;
 Mario De Clercq (1966-), ancien coureur cycliste belge ;
 Mathias De Clercq, homme politique belge flamand ;
 Peter De Clercq (1966-) , ancien coureur cycliste belge ;
 René de Clercq (1877-1932), écrivain, poète belge flamand ;
 René De Clercq (1945-2017), coureur cycliste belge , spécialisé en cyclo-cross ;
 Willy De Clercq, vicomte, homme politique belge flamand.

Declercq 

 Alain Declercq (né en 1969), artiste plasticien français ;
 Aza Declercq () est une actrice flamande ;
  ;
 Luc Declercq (1910-1997), poète belge ;
 Nico F. Declercq (né en 1975), physicien et docteur en génie physique belge ;
 Pierre Declercq (?-1981), homme politique français ;
 René Declercq (?-1914), militaire belge ;
 Staf Declercq (1884-1942), leader nationaliste flamand.

DeClercq 
 Andrew DeClercq (1973-), joueur américain de basket-ball.

Clercq 

 Frédéric Clercq (1970-), pentathlonien français.
 Karin Clercq (1972-), chanteuse et actrice belge.

De Clerck 

 Albert De Clerck (1914-1974), homme politique belge ;
 Fernand De Clerck (1931-2014), président de club de football belge ;
Jan De Clerck, (1881-1962), peintre belge
Jean De Clerck (1902-1978), ingénieur belge;
 Jean de Clerck (1903-1975), général français ;
 Jeanne Colin-De Clerck (1924-), compositrice belge ;
 Oscar De Clerck (1892-1968), sculpteur belge ;
 Stefaan De Clerck (1951-), homme politique belge.

Declerck 

 André Declerck (1919-1967), coureur cycliste belge ;
 Christophe Declerck (1968-), pilote français de rallye-raid en quad ;
 Leo Declerck (1938-2021), prêtre et historien belge ;
 Patrick Declerck (1953-) anthropologue, psychanalyste et philosophe français.

Clerck 

 Carl Alexander Clerck (1710-1765), naturaliste suédois.

Clercx 

 Andreas Clercx (1886-1978), homme politique belge ;
 Suzanne Clercx-Lejeune (1910-1985), musicologue belge.

Klerk 

 Sander Jan Klerk (1982-), acteur néerlandais.

De Klerk 

 Evette de Klerk (1965-), athlète sud-africaine.
 Faf de Klerk (1991-), joueur de rugby à XV sud-africain.
 Frederik de Klerk (1936-2021), homme politique et ancien chef d'état sud-africain, Président de l'État de la République d'Afrique du Sud de 1989 à 1994 et Vice-président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1996.
 Jan de Klerk (1903-1979), homme politique sud-africain, ministre et président du Sénat.
 Marike de Klerk (1937-2001), épouse de Frederik de Klerk et ancienne première dame d'Afrique du Sud.
 Michel de Klerk (1884-1923), architecte néerlandais.
 Ryan de Klerk (1984-), nageur sud-africain.
 Wimpie de Klerk (1928-2009), universitaire, commentateur, journaliste et analyste politique sud-africain.

Toponyme 

 Rue René Declercq à Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre).

Marques 
 De Clercq, constructeur automobile français

Voir aussi 
 

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais